Bolles Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bolles Hill (Connecticut)
 Bolles Hill (New York)